Gérard Devos (voetballer) - Belgisch voetballer
 Gérard Devos (dirigent) - Frans dirigent